Потес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 7,7 км². Население — 1511 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Путешествие по Кантабрии. Потес
 Archivo Histórico de Potes
 Liébana y Picos de Europa
 Liébana natural
 Liébana.net

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии